Methanomicrobia — класс архей из типа эвриархеот (Euryarchaeota).

Филогения 
Современная принятая таксономия базируется на данных List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) и Национального центра биотехнологической информации (NCBI), а также исследованиях 16s рРНК, релиз 106 'The All-Species Living Tree' Project.

Массовое пермское вымирание 
По одной из гипотез, в результате ряда мутаций у археев появилась способность перерабатывать органику с выделением больших объёмов метана. Огромное количество метана привело к массовому пермскому вымиранию — массовое вымирание животных на суше и в море, а также единственное известное науке массовое вымирание насекомых.

Примечания 

 
Классы архей